Ву́лиця Мари́ни Цвєта́євої — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця в місті Луганськ.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок